Diese Liste der Studentenverbindungen in Freising verzeichnet die elf aktiven und drei nicht mehr ortsansässigen Studentenverbindungen am Campus Freising-Weihenstephan der Technischen Universität München und an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf in Freising. Einige gehören verschiedenen Korporationsverbänden an.

Liste 

f.f. = farbenführend, wenn nichts angegeben farbentragend

Ehemalige Verbindungen oder mit dem Wechsel der Agrarfakultät nach München umgezogene Verbindungen sind::

Literatur 
 Kim Björn Becker: Studentenverbindungen in Freising In: Süddeutsche Zeitung Nr. 238, 15. Oktober 2013, S. R10–R11

Weblinks 
 Karte aller aktiven Freisinger Studentenverbindungen

Einzelnachweise 

Freising
!
!